Termenul „elice” se poate referi la:


În matematică 
 elice (matematică), o curbă în spațiu cu curbura și torsiunea constante
 elice Boerdijk–Coxeter, un aranjament spațial de tetraedre

În biologie și chimie 
 elice dublă, structura moleculelor de ADN sau a altor complecși

În geografie 
 Elice, Abruzzo, o localitate din Italia

În tehnică 
 elice, un propulsor în medii fluide, de exemplu la avioane, elicoptere, nave, submarine